Olinalá puede hacer referencia a:
 Olinalá, localidad en el estado de Guerrero, México.
 Olinalá, artesanía con denominación de origen típica de Olinalá.